Кулинче има више значења:

 Кулинче (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кулинче (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику